Peschke, Peške:
 , née: Eliška Švandová ze Semčic (ur. 1833, zm. 1895) – czeska aktorka
  (ur. 1882, Wrocław, zm. 1943) – niemiecki polityk
  (ur. 1942, Wurzeln, zm. 1993) – niemiecki malarz
 Heiko Peschke (ur. 1963, Riesa) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Květoslava „Květa” Peschke(ová), née Hrdličková (ur. 1975, Bílovec) – tenisistka czeska